Енисейский монастырь:

 Енисейский Свято-Иверский монастырь
 Енисейский Спасо-Преображенский монастырь